14. Letnie Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich na igelicie, które odbyły się w dniach 10-11 października 2009 roku na Średniej i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie na normalnej skoczni zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Łukasz Rutkowski, a brązowy - Kamil Stoch. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Małysz przed Rutkowskim i Grzegorzem Miętusem.

Wyniki

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (10.10.2009) 

W konkursie wzięło udział 76 zawodników.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (11.10.2009) 

W konkursie wzięło udział 76 zawodników, łącznie z kwalifikacjami.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2009 w sportach zimowych
2009 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem